Франц Хартман (; , Эренбрайтштайн, ныне в составе  — , ) — немецкий скрипач.

Учился у своего отца, в 1826—1827 гг. совершенствовал своё мастерство в Касселе под руководством Луи Шпора. Затем совершил концертную поездку по Германии, некоторое время работал в Гамбурге, затем во Франкфурте-на-Майне в оркестре Франкфуртской оперы под руководством . После этого был призван на армейскую службу, которую проходил в Кобленце в качестве гобоиста (по другим сведениям, кларнетиста) в военном оркестре, и наконец в 1833 г. обосновался в Кёльне.

Был концертмейстером городского оркестра — как отмечал в своём некрологе Людвиг Бишоф, он был не просто солистом оркестра, а его душой. Некоторое время исполнял также обязанности хормейстера в оперном театре. В 1839 г., ориентируясь на успешный опыт Квартета братьев Мюллеров, основал в Кёльне струнный квартет с участием Франца Деркума (вторая скрипка), Франца Вебера (альт) и Бернхарда Бройера (виолончель).

Примечания 

Скрипачи Германии
Академические музыканты Германии